Пневма (; «дыхание», «дуновение», «дух») — слово древнегреческого происхождения.

 Пневма — термин древнегреческой медицины и философии.
 Пневма — у перипатетиков физиологическое основание психической деятельности.
  — у стоиков огненный дух, последовательно сгущающийся, образуя материю, и разряжающийся.
 Пневма — мелодический приём в григорианском пении.

См. также 
  (духовные) — у гностиков 3-й тип людей (после  и «психиков»-душевных), которые смогут достичь высшего блаженства, обладая совершенным знанием (гнозис) и спасаясь вложенным в них духовным семенем.
 Пневматология
 Пневмоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением, диагностикой и лечением заболеваний лёгких и дыхательных путей.
 Невма

Примечания